Melanoraphia maculata är en ringmaskart som beskrevs av Arduini, Pinna och Teruzzi 1982. Melanoraphia maculata ingår i släktet Melanoraphia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maculata